William Anderson peut désigner :
 William Anderson (1750-1778), naturaliste ;
 William Anderson (1757-1837), peintre écossais ;
  (1835-1898), ingénieur britannique ;
 William Anderson (1842-1900), chirurgien britannique, conseiller étranger au Japon durant l'ère Meiji ;
 William Anderson Black (1847-1934), homme politique canadien ;
 William Anderson (1859-1923), joueur de cricket et de football ;
 William Anderson, coureur cycliste canadien, médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Londres en 1908 ;
 William Black Anderson, brigadier général de l'Union pendant la Guerre de Sécession ;
 William Anderson (1901-1983), joueur britannique de hockey sur glace ;
 William Cat Anderson (1916-1981), trompettiste ;
 William West Anderson (1928-2017), acteur américain ;
 William Anderson (1945-), joueur de rugby à XV anglais.